Der Ausdruck Villanella bezeichnet

 in der Musik ein mehrstimmiges, volkstümlich gestaltetes Strophenlied mit tänzerischem Einschlag, siehe Villanella (Musik)
 in der Literatur eine lyrische Strophenform, siehe Villanelle (Gedichtform)